3 miejscowości w Polsce: 
 Kijewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Kijewice – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna 
 Kijewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz